Coco Vandeweghe era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Heather Watson ha battuto in finale 6–4, 6–1 Jana Bučina.

Teste di serie 

  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Noppawan Lertcheewakarn (quarti di finale)
  Tímea Babos (secondo turno)
  Sloane Stephens (terzo turno)
  Ajla Tomljanović (secondo turno)
  Silvia Njirić (terzo turno)
  Lauren Embree (secondo turno)
  Christina McHale (Withdrew)

  Dar'ja Gavrilova (semifinali)
  Richèl Hogenkamp (terzo turno)
  Heather Watson (campione)
  Tamaryn Hendler (terzo turno)
  Miyabi Inoue (primo turno)
  Jana Čepelová (quarti di finale)
  Ulrikke Eikeri (terzo turno)
  Beatrice Capra (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

US Open 2009